Lee Chae-won (kor. 이채원, ur. 7 kwietnia 1981 w Gangwon) – koreańska biegaczka narciarska. Jest członkiem klubu narciarskiego High 1 Resort. Złota medalistka Zimowych Igrzysk Azjatyckich z 2011 roku w biegu na 15 km stylem dowolnym. Brała trzykrotnie udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, w 2002 startowała w dyscyplinie narciarstwa biegowego na 15 km i zajęła ostatnie 46. miejsce.

Osiągnięcia sportowe

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty na stronie FIS 
  

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Południowokoreańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1981